Белого́рье — топоним, также существуют производные названия.

Населённые пункты 
Казахстан
 Белогорье — название до 1992 года села Коктобе в Павлодарской области

Россия
 Белогорье — село в составе города Благовещенск Амурской области.
 Белогорье — станция (населённый пункт) в составе города Благовещенск Амурской области.
 Белогорье — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Белогорье — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Белогорье — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Белогорье — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Белогорье — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Белогорье — деревня в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Украина
 Белогорье — село в  Ореховском районе Запорожской области.
 Белогорье — посёлок в Белогорском районе Хмельницкой области.

Другое 
 Белогорье — станция Забайкальской железной дороги в Амурской области, вблизи Благовещенска.
 Белогорье — государственный природный заповедник на территории Белгородской области.
 Белогорье — фирменный поезд № 071/072 Москва — Белгород.
 Белогорье — неофициальное название Белгородской области.
 Белогорье — волейбольный клуб в России, г. Белгород.
 Белогорье — строящаяся многофункциональная арена в Белгороде.
 Белогорье — белгородский краеведческий альманах.
 Белогорье — общее название плоских саянских хребтов с почти круглогодичным присутствием на них снежного покрова. См., например, Идарское Белогорье.
 Белогорье — легендарная вольная страна в горах Тувы, аналогичная Беловодью.

См. также 
 Идарское Белогорье
 Канское Белогорье
 Кутурчинское Белогорье
 Манское Белогорье
 Тукшинское Белогорье